Маджа (устар. Межа) — река в России, протекает в Республике Коми. Впадает в протоку реки Вычегды. Длина реки — 99 км, площадь водосборного бассейна — 1330 км².

Притоки 
 10 км: река без названия
 22 км: Ягъю
 36 км: Северная Расья
 43 км: Крутэшор
 45 км: Лэпъю
 53 км: Изъёль
 69 км: Веръю
 86 км: Маджавож

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000018327.

Примечания 

Притоки Вычегды
Реки Корткеросского района